

Вулиця Велика Житомирська — вулиця у Києві
 Вулиця Мала Житомирська — вулиця у Києві
 Вулиця Житомирська — вулиця у Бердичеві
 Вулиця Житомирська — вулиця у Дніпрі
 Вулиця Житомирська — вулиця у Дніпрі
 Вулиця Житомирська — вулиця у Кам'янському
 Вулиця Житомирська — вулиця у Запоріжжі
 Вулиця Житомирська — вулиця у Кропивницькому
 Вулиця Житомирська — вулиця у Коростені
 Вулиця Житомирська — вулиця у Краматорську
 Вулиця Житомирська — вулиця у Кривому Розі
 Вулиця Житомирська — вулиця у Львові
 Вулиця Житомирська — вулиця у Стаханові
 Вулиця Житомирська — вулиця у Фастові
 Вулиця Житомирська — вулиця у Чернігові
 Вулиця Житомирська — вулиця у Ужгороді

Вулиця Житомирська — вулиця у Волгограді
 Вулиця Житомирська — вулиця у Калінінграді
 Вулиця Житомирська — вулиця у Москві
 Вулиця Житомирська — вулиця в Уфі
 Вулиця Житомирська — вулиця у Челябінську

Вулиця Житомирська — вулиця у Бересті

Див. також 
 «Житомирська» — станція Київського метро
 Провулок Житомирський

Вулиці